Ключ 160 (трад. и упр. 辛) — ключ Канси со значением «горький»; один из 20, состоящих из семи штрихов.

В словаре Канси есть 36 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Истинное происхождение иероглифа определить достаточно сложно, поскольку существует несколько совершенно различных версий:
 Древняя идеограмма изображала рот и какое-то растение, вкус которого был горький и острый.
 В древнекитайской циклической знаковой системе исчисления тяньган (辛) представляет собой восьмой Небесный стержень.

В современном языке иероглиф используется в значениях: «терпкий, острый», «тяжелый, страдный», «горький, скорбный».

В качестве ключевого знака иероглиф используется редко.

В словарях находится под номером 160.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 160  на сайте graphemica.com
 Ключ 160 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи